«Власть с Евгением Киселёвым» — теле- и радиопрограмма, транслировавшаяся телеканалом RTVi и радио «Эхо Москвы», выходила в эфир с 8 декабря 2006 по 18 сентября 2009 года. 

В программе вместе с приглашёнными экспертами, политиками, журналистами и другими известными личностями обсуждались главные политические итоги недели. В программе присутствовала система интерактивного голосования, где зрители могли голосовать по поставленному вопросу посредством телефонных звонков. По сути, была наследницей предыдущей телепрограммы Евгения Киселёва — «Итоги». Выход программы в эфир приостановлен в связи с уходом Евгения Киселёва на канал «Интер».

По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, одной из особенностей программы было то, что она шла одновременно и по телевидению, и по радио. Несмотря на телевизионный формат, программа была интерактивной и могла быть прервана для экстренного выпуска новостей. Помимо этого, причиной создания программы являлись высокие рейтинги других программ Евгения Киселёва. 

К основным отличиям программы от других политических передач Евгений Киселёв отнёс отсутствие самоцензуры, а также более серьёзный подход к политике, не ограничивающийся полемикой между участниками обсуждений.

Программа «Власть» стала для Евгения Киселёва возможностью не только вернуться на телеэкраны, но и поработать вместе с коллегами по НТВ, которые перешли на RTVi ранее — Андреем Норкиным, Владимиром Кара-Мурзой и другими.

Примечания 

Телепередачи, запущенные в 2006 году
Передачи Эха Москвы
Программы телеканала «RTVI»
Телепередачи, закрытые в 2009 году
Телепередачи России